Infix bezeichnet:

 Infix (Linguistik), ein  Affix, das ins Innere des Wortstamms eingefügt wird
 Infix (Chemie), ein Affix, das in der chemischen Nomenklatur vor ein Suffix oder eine Klassenbezeichnung gestellt wird
 in der Theorie formaler Sprachen eine Teilfolge von aufeinanderfolgenden Symbolen eines Wortes; siehe Wort (Theoretische Informatik)#Infix

Siehe auch:

 Infixnotation

en:Infix